Spis odcinków serialu „Święty” produkowanego w Wielkiej Brytanii w latach 1962-1969. Simon Templar zwany „Świętym” wymierzał sprawiedliwość bandytom i złoczyńcom. Odcinki pierwszych czterech serii były czarno-białe, dopiero od serii V odcinki były emitowane w kolorze. Dniem emisji serialu w Wielkiej Brytanii był czwartek. Zmieniło się to po serii IV. Seria V była emitowana w sobotę, zaś seria VI w niedzielę.

Święty